De groepsfase van de KNVB beker seizoen 1996/97 vond plaats tussen 15 augustus en 1 oktober 1996. Er waren veertien groepen met vier clubs. De nummers één en twee van elke groep gingen door naar de volgende ronde. Elke club speelde drie wedstrijden, loting bepaalde wie hoeveel keer en tegen welke tegenstander thuis of uit speelde.

Uitslagen

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 9

Groep 10

Groep 11

Groep 12

Groep 13

Groep 14

Bron
 , door Ronald Zwiers

KNVB Beker (mannen) naar seizoen